Llista dels 547 comuns adscrits al departament francès dels Pirineus Atlàntics (64).

Pirineus Atlantics